Барановское кла́дбище — может означать:
 Барановское кладбище (Сумы) — кладбище в Сумах
 Центральное Барановское кладбище (Сочи) — кладбище в Хостинском районе Сочи